«Спорт — Pro & Contra» — ток-шоу о футболе и вокруг него. Впервые вышла под названием «Футбол – Pro & Contra» в 2006 году на телеканале «СТО». В 2013 году программа выходила под названием «Свободный удар», однако в новом формате не просуществовала и сезона. В 2014 году программа вернулась в эфир под названием «Одиннадцать свидетелей» на телеканале «Санкт-Петербург». В 2018 году программа в третий раз вернулась в эфир на телеканале 78 под старым названием «Футбол – Pro & Contra». В 2019 году название изменилось на «Спорт – Pro & Contra». Ведущим и автором программы был Леонид Генусов.

Содержание программы 
В программе часто критикуются действия отдельных футболистов, арбитров или функционеров. Отличительной особенностью программы является свобода суждения. Аудиторию программы составляют обычные рядовые болельщики, журналисты, а также приглашенный эксперт, который может быть известным футболистом, функционером, тренером или журналистом. Отдельной темой передачи являются развитие российского футбола, а также матчи с участием петербургского «Зенита».

По данным «TNS Санкт-Петербург», весной 2008 года максимальная доля телеаудитории «Футбол — pro & contra» достигла 11,4 %. Осенью 2008 года проект «Футбол — pro & contra» стал финалистом национального телевизионного конкурса «ТЭФИ- Регион»-2008. Телестудия программы дважды терпела кардинальные изменения, сначала в 2009 году, а затем в 2012 году. После закрытия шоу на телеканале 100 ТВ, оно не выходило в эфир на протяжении полутора лет.

Летом 2014 года ведущий программы Леонид Генусов перешел на работу на телеканал «Санкт-Петербург», где он в измененном формате возродил передачу под названием «Одиннадцать свидетелей». Отличием от старого формата программы «Футбол — pro & contra» стало ограничение числа участников ток-шоу до 11-ти человек, включая ведущего и эксперта.

После перехода Генусова на 78 телеканал, программу удалось возродить в третий раз в формате при ограниченном количестве участников (11 спикеров в 2018—2020 годах, 6-7 спикеров в 2020—2021 годах). 3 февраля 2019 года, название программы изменилось на «Спорт – Pro & Contra», и периодически в эфире обсуждались хоккей, биатлон и фигурное катание, но основной тематикой оставался футбол.

С 2019 по 2020 год соведущей программы выступала Валерия Рысина, в 2021 году Ева Жук.

1 мая 2021 года, ведущий и автор программы Леонид Генусов скончался. На следующий день вышел эфир памяти автора программы, ведущими выпуска выступили Геннадий Орлов и Роман Кирюхин. Помимо Генусова, среди постоянных спикеров и экспертов программы, в 2021 году также не стало журналистов Эрнеста Серебренникова и Александра Кузьмина, тренеров Марка Рубина и Сергея Герасимца.

С 13 по 27 июня 2021 года вышло еще три выпуска, после чего программа на 78 телеканале была закрыта. Ведущим последних выпусков выступила Татьяна Копылова, соведущим выступил Ренат Хурамшин.

Постоянные спикеры (2018—2021) 

 Юрий Браженко
 Егор Гельвер
 Михаил Григорьев
 Алексей Дунаевский
 Татьяна Копылова

 Иван Королёв
 Юрий Московкин
 Алексей Меньшов
 Константин Осипов
 Борис Ходоровский

Примечания

Ссылки 
 Страница программы на официальном сайте телеканала «78»
 Страница программы на официальном сайте телеканала «Санкт-Петербург»

Телевидение в Санкт-Петербурге
Ток-шоу России
Программы о футболе